Steinitz kan syfta på:

Geografi

Tjeckien 

 Ždánice (ort i Tjeckien, Södra Mähren),

Tyskland 

 Steinitz, Salzwedel – ort, Salzwedel, Sachsen-Anhalt,

Personer 
 Wilhelm Steinitz (1836–1900), österrikisk-amerikansk schackspelare

Robotskapade Tjeckienförgreningar